Matacandil puede referirse a:
El nombre común de la planta Muscari comosum.
El nombre común de la planta Sisymbrium irio.
El nombre común de la seta Macrolepiota procera.